Zagłębie Lubin – polski klub bokserski
 Zagłębie Lubin – polski klub piłki nożnej mężczyzn
 Zagłębie Lubin – polski klub piłki ręcznej kobiet
 Zagłębie Lubin – polski klub piłki ręcznej mężczyzn
 Zagłębie Lubin – polski klub lekkoatletyczny